E84 peut faire référence à :
 BMW X1 (type E84), première génération de la BMW X1 ;
 Fibrose kystique, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Route européenne 84, reliant Keşan à Silivri en Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres